Unter der Bezeichnung Amityville erschienen folgende Veröffentlichungen, die meist einen Bezug zur gleichnamigen Ortschaft Amityville auf Long Island haben:
 Amityville – A New Generation (1993), engl. Originaltitel Amityville - A new generation / Amityville 1993: The Image of Evil 
 Amityville – Face of Terror (1992), engl. Originaltitel: Amityville 1992 – It's about time
 Amityville II – Der Besessene (1982), engl. Originaltitel: Amityville 2 – The Possession
 Amityville – Das Böse stirbt nie (1996) 
 Amityville Horror 4 (1989), engl. Originaltitel: Amityville Horror 4 – The Evil Escapes / Amityville 4
 Amityville Horror (1979) 
 Amityville Horror – Eine wahre Geschichte (2005) 
 Amityville III (1983) 
 The Amityville Curse – Der Fluch (1990), engl. Originaltitel The Amityville Curse
 Amityville: The Awakening (2017)
 The Amityville Horror (Novelle), Novelle von Jay Anson aus dem Jahre 1977, deren Thema mehrfach verfilmt wurde
 

Siehe auch:
 Amityville Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat New York